Municipio de Burrell puede hacer referencia a las siguientes localidades estadounidenses:

Municipio de Burrell, en el Estado de Iowa;
Municipio de Burrell, en el condado de Armstrong, Pensilvania;
Municipio de Burrell, en el condado de Indiana, Pensilvania;
Municipio de Upper Burrell, en el condado de Westmoreland, Pensilvania.